Delz ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Delz (1950–1993), Schweizer Komponist und Pianist
 Josef Delz (1922–2005), Schweizer Altphilologe

Siehe auch:
 Josef-Delz-Preis